Tafeltennis is een van de olympische sporten die werden beoefend tijdens de Gemenebestspelen 2006.

Resultaten

Gemengd

Dubbelspel

Mannen

Enkelspel

Dubbelspel

Teams

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Eindfase

Vrouwen

Enkelspel

Dubbelspel

Teams

Groep A

Groep B

Groep C

Eindfase

Onderdeel voor gehandicapten

Vrouwen enkelspel

Medaillespiegel 

Gemenebestspelen 2006
2006
Gemenebestspelen
Gemenebestspelen 2006